Олег Шатов: Шатов, Олег (род. 1971) — советский, белорусский футболист.
 Шатов, Олег Александрович (род. 1990) — российский футболист.